Coming Home ist der Titel folgender Werke:

Filme:
 Coming Home – Sie kehren heim, US-amerikanischer Film von Hal Ashby (1978)
 Coming Home (Pornofilm), US-amerikanischer Pornospielfilm von Brad Armstrong (2007)
 Coming Home (2014), chinesischer Spielfilm von Zhang Yimou (2014)

Musikalische Werke
 Coming Home (Album), Album der schwedischen Metal-Band Pain (2016)
 Coming Home (Diddy-Dirty-Money-Lied), Lied von Diddy-Dirty Money und Skylar Grey (2010)
 Coming Home (Gwyneth-Paltrow-Lied), oscarnominiertes Lied von Gwyneth Paltrow (2010)
 Coming Home, Teil der Liederserie „Jeanny“ von Falco, siehe Jeanny: Coming Home (1986)

Siehe auch:
 Coming-Home-Funktion, Kfz-Ausstattung zur Ausleuchtung des Wegs vom Parkplatz zur Haustür